Herpetopoma foveolata är en snäckart som först beskrevs av Arthur Adams 1851.  Herpetopoma foveolata ingår i släktet Herpetopoma och familjen pärlemorsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Pärlemorsnäckor
foveolata